Jan Boerma (hockeyer), Nederlands hockeyer
 Jan Boerma (burgemeester), Nederlands burgemeester